Coal Mine Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coal Mine Mountain (Texas)	
 Coal Mine Mountain (Wyoming)	

Siehe auch:
 Coal Mountain